NFL sezona 1972. je 53. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 17. rujna 1972. Super Bowl VII je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 14. siječnja 1973. u Los Angelesu u Kaliforniji na stadionu L.A. Coliseum sastali pobjednici AFC konferencije Miami Dolphinsi i pobjednici NFC konferencije Washington Redskinsi. Pobijedili su Dolphinsi rezultatom 14:7 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti. Dolphinsi su osvojili naslov nakon što su pobijedili u svih 14 utakmica regularnog dijela sezone, te u još tri utakmice doigravanja. Time su postali prva (i do danas jedina) momčad koja je sezonu završila neporažena.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Nagrade za sezonu 1972.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Joe Namath, New York Jets - 2816
Najviše jarda probijanja: O.J. Simpson, Buffalo Bills - 1251
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Harold Jackson, Philadelphia Eagles - 1048

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Bill Bradley, Philadelphia Eagles - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Miami Dolphins - 388 (27,5 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Miami Dolphins - 359,7 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: New York Jets - 198,4 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Miami Dolphins - 211,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Miami Dolphins - 171 (12,2 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Miami Dolphins - 235,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 121,4 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Dallas Cowboys - 108,2 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1972. u NFL-u
NFL.com, sezona 1972.

Izvori 

1972